Civit puede hacer referencia a:
 Civit, localidad del municipio de Talavera, en la provincia de Lérida (España).
 Francisco Civit (1827-1908), político argentino, gobernador de la provincia de Mendoza.